Ранчо лос Гавиланес има више значења:

 Ранчо лос Гавиланес (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Гавиланес (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Гавиланес (Тескалјакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику